Le samedi  est le 77 jour de l'année 1888.

Naissances 
 André Fribourg-Blanc (mort le ), médecin général neuropsychiatre
 Henri Gance (mort le ), haltérophile français
 Louis Berings (mort le ), dessinateur de presse, caricaturiste, peintre belge
 Paul Ramadier (mort le ), politicien français

Décès 
 Pierre Marguérite Édouard Timbal-Lagrave (né le ), botaniste français

Événements 
 annexion du Royaume de Bora-bora à la France

Voir aussi 
 17 mars et mars 1888